Бобкин — русская фамилия:

 Бобкин, Александр Васильевич (род. 1982) — украинский хоккеист, нападающий донецкого «Донбасса».
 Бобкин, Леонид Васильевич (1894—1942) — советский военачальник, генерал-майор (1940).

  (род. 1979) — российская сумоистка, дзюдоистка и боксёр, серебряная медалистка чемпионата мира по сумо в среднем весе (2001).